Il singolare maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wayne Ferreira che ha battuto in finale Jamie Morgan 6–2, 6–7 (5–7), 6–2.

Teste di serie 

 Michael Stich (secondo turno)
 Carlos Costa (primo turno)
 Wayne Ferreira (campione)
 Francisco Clavet (quarti di finale)

 Emilio Sánchez (semifinali)
 Javier Sánchez (secondo turno)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Andrej Česnokov (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1992
ATP Tour 1992